117 км — бывший остановочный пункт Александровского направления Северной железной дороги в Александровском районе Владимирской области. Находится к северо-востоку от города Александрова рядом со Светлым.

Остановочный пункт пригородных поездов из Ярославля и обратно в южном направлении. По состоянию на 2017 год электропоезда официально здесь не останавливаются, но по факту остановка осуществляется.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Владимирской области

Примечания 

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Александровского района Владимирской области